Timarcha lugens — вид жуков из подсемейства хризомелин семейства листоедов.

Распространение 
Является эндемиком высокогорий Сьерра-Невада (Испания).

Экология и местообитания 
Timarcha lugens исключительно монофаг, питающийся только Hormathophylla spinosa из семейства капустоцветных (Brassicaceae), чахлые кустарники изобилующие на западе высокогорий Средиземноморья. Жук питается листьями, бутонами, цветками и плодами.

См. также 
 Список видов рода Timarcha

Литература 
 González- Megías, A., J.M. Gómez & F. Sánchez-Piñero 2005. Consequences of spatial autocorrelation for the analysis of metapopulation ecology. Ecology 86:3264-3271.
 González- Megías, A., J.M. Gómez & F. Sánchez-Piñero 2005. Regional dynamics of a patchily distributed herbivore along an altitudinal gradient. Ecological Entomology 30: 1-8

Хризомелины
Животные, описанные в 1856 году
Насекомые Европы
Эндемики Испании
Эндемики Пиренейского полуострова